Paus Stefanus (II) (–752), verkozen tot paus, maar stierf vóór zijn consecratie.
Paus Stefanus II (III), paus (752–757), tot 1961 Stefanus III genoemd.